Александр Вячеславович Иконников (род. 5 апреля 1971) — сооснователь и председатель наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров, эксперт в области корпоративного управления, член совета директоров ряда российских и международных компаний. Входит в правление Глобальной организации директорских институтов (GNDI). Член экспертного совета по корпоративному управлению и комитета по интерпретации положений Кодекса корпоративного управления при Банке России.

Биография 
Окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений». В дальнейшем получил степень кандидата экономических наук.

После окончания института начал работать в нефтяной компании «ЮКОС». Вскоре стал руководителем отдела по работе с ценными бумагами. Отвечал за развитие отношений с инвесторами и регуляторами.

С 1996 по 1998 года работал в Министерстве топлива и энергетики ( Минтопэнерго). На позиции руководителя департамента внешнеэкономических связей и привлечения инвестиций занимался вопросами 
межправительственных соглашений и взаимодействия с международными финансовыми организациями.

В 1998 году был приглашен на позицию заместителя председателя правления Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Выступил одним из создателей Ассоциации защиты прав инвесторов (сейчас – Ассоциация профессиональных инвесторов), объединяющей российских и международных портфельных инвесторов. В качестве исполнительного директора помогал инвесторам предпринимать коллективные действия в отношении российских эмитентов, связанные с защитой прав миноритарных акционеров. 

В 2002 году выступил одним из основателей и был избран председателем наблюдательного совета Ассоциации независимых директоров (АНД) — крупнейшего российского объединения директоров.

C присоединением в 2015 году АНД к Глобальной сети директорских институтов (GNDI), объединяющей 100 тысяч директоров по всему миру, Александр Иконников был избран в правление глобальной организации и комиссию по стратегии, которая занимается созданием и продвижением мировых стандартов управления.

Участие в советах директоров 
 2019 – н.в. – заместитель председателя совета директоров «Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой биржи» (СПбМТСБ)
2018 – н.в. - член совета директоров, независимый директор, председатель комитета по аудиту ПАО BELUGA GROUP
2017 – 2018 – член совета директоров «Объединенной транспортно-логистической компании» (АО «ОТЛК»)
 2014 — 2017 — независимый директор «Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи» (ПАО «СПБМТСБ»). Руководитель комитета по корпоративному управлению и кадрам.
 2011—2016 — независимый директор автомобилестроительной компании «Соллерс». Руководитель комитета по корпоративному управлению, член комитета по кадрам и вознаграждениям.
 2007—2016 — независимый директор и член комитета по аудиту шведской инвестиционной компании  (объем портфеля более $500 млн), акции которой торгуются на NASDAQ OMX. Участвовал в выходе компании на международное IPO. В качестве независимого директора принимал решения по инвестиционной стратегии в России и Восточной Европе..
 2007—2014 — независимый директор Национального депозитарного центра (сейчас — НКО ЗАО «НРД»), руководитель комитета по назначениям и вознаграждениям. Отвечал за вопросы построения архитектуры корпоративного управления для учета интересов пользователей и акционеров в процессе создания центрального депозитария.
 2005—2009 — независимый директор и руководитель комитета по аудиту пивоваренной компании «Балтика». На уровне совета директоров организовал систему внутреннего контроля и аудита, принимал участие в присоединении компаний «Пикра», «Вена» и «Ярпиво» и вхождении объединенной компании в Carlsberg Group.
 2002—2007 — независимый директор и руководитель комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «Северо-Западный Телеком».

Образование 

 2018 – международный директор, Институт корпоративных директоров Австралии  
 2008 – Chartered Director, Британский институт директоров (IoD, UK)
 1998 – кандидат экономических наук, диссертация на тему «Построение вертикально интегрированных нефтяных компаний», Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина
 1993 – горный инженер по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных месторождений», Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина

Признание и награды 
В 2010 году Александр Иконников стал первым российским экспертом, удостоенным международной награды «Восходящая звезда корпоративного управления» (Rising Star of Corporate Governance) Йельской школы менеджмента за вклад в развитие международных стандартов управления.   

Имеет высшую международную квалификацию «подтвержденный директор» (IoD Chartered Director) . 

В феврале 2011 года журнал «Эксперт» назвал Александра Иконникова «системообразующей фигурой в пространстве корпоративного управления».

Семья 
Женат, имеет двух детей.

Примечания

Ссылки 

 Биография на сайте «Ассоциации независимых директоров»

Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Предприниматели России
Менеджеры России